

Persone
Dana Ivey – attrice statunitense
Judith Ivey – attrice, cantante e regista statunitense
Lela Ivey – attrice statunitense
Mitchell Ivey – nuotatore statunitense
Niele Ivey – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
Phil Ivey – giocatore di poker statunitense
Royal Ivey – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense

Geografia
Ivey – comune della Georgia, Stati Uniti d'America